Frans Pourbus ist der Name folgender Personen:

* Frans Pourbus der Ältere (1545–1581), niederländischer Maler
 Frans Pourbus der Jüngere (1569–1622), niederländischer Maler